Show – polskie czasopismo
 Show – polski film komediowy
 Show – album Przemysława Gintrowskiego
 show – przedstawienie, spektakl, widowisko
 show – pokaz, wystawa

Zobacz też 

 rodzaje programów telewizyjnych: reality show, talent show, talk-show
 The Show